PACA est un acronyme pour désigner Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région française ;
 le Paca (Cuniculus paca, anciennement Agouti paca) et le Paca des montagnes (Cuniculus taczanowskii), des rongeurs américains du genre Cuniculus ;
 Le lac Paca se trouve dans l'île indonésienne de Halmahera dans les Moluques.
 William Paca, signataire de la déclaration d'indépendance des États-Unis.

Voir aussi 
 

Homonymie d'acronyme